Культура Северной Индии — официальное описание культурного наследия шести североиндийских штатов и союзных территорий: Пенджаб, Джамму и Кашмир, Ладакх, Чандигарх, Харьяна, Химачал-Прадеш и Уттаракханд. Существуют и другие штаты, которые традиционно считаются частью Северной Индии, хотя и неофициально: Раджастхан, Уттар-Прадеш и Бихар. Культура Северной Индии уходит своими корнями в основном в индо-арийские традиции и обычаи с ассимиляцией других культур, а также с влиянием извне, на протяжении долгого периода истории. Культура Северной Индии отражает многообразие традиций и обычай огромного региона, который она охватывает.

Традиционная одежда 

Часть женщин Северной Индии носит сари. В Джамму и Кашмире, Харьяне и Пенджабе чаще встречаются такие наряды как феран, хагру и сальвар-камиз. Важной частью сальвар-камиза является накидка — дупатта. Само ношение дупатты — важный элемент женской скромности. Дупатту преимущественно носят, покрывая ею голову или прикрывая грудь. В каждом штате существуют свои, уникальные для него, одеяния. Например, патьяла — знаменитые женские брюки из Пенджаба, подобно этому банараси-сари из штата Уттар-Прадеш, которое считается самым красивым сари в Индии, известное золотой и серебряной парчой, тонким шёлком и богатой вышивкой. Для мужчин сельской местности повседневной одеждой является дхоти (кусок ткани, обмотанный вокруг бёдер) с куртой или рубашкой. Для последователей сикхизма, большинство которых живут в штате Пенджаб, характерной частью наряда является тюрбан, или пагди. Пагди — головной убор, представляющий собой 6-8-метровый кусок ткани, которым жена или мать обматывает голову мужа или сына. Однако в настоящее время, в городах, а также в сельской местности, очевидно западное влияние на повседневную одежду.

Кухня 

Продукты из пшеницы — основной рацион питания в Северной Индии. Обычно на стол подаются роти и чапати вместе со сабзи — тушеные овощные блюда. Вегетарианский рацион питания — норма почти для всего региона, кроме Кашмира, где популярны невегетарианские блюда с совершенно другими ароматами, вкусами и способами приготовления. Кухня Панджаба богата специями. Некоторые известные блюда из Панджаба, такие, как сарсон-да-сааг, дал-макхани, чоли (нут, подаваемый с нааном или кулчой), кадхи-пакора, блюда, приготовленные в печи тандури, ласси можно найти и в других регионах. Кухня Раджастхана известна такими блюдами, как даал-баати и чурма. В Северной Индии существует огромное разнообразие десертов, таких, как халва, имарти, гуджия, кхир, петха (особенно, агра-петха), бал-митхай (из Кумаона).

Музыка 

Хиндустанская классическая музыка или Шастрия-санджит — классическая музыка Северной Индии. Эта традиция происходит от Ведических ритуальных песнопений и развивается по сей день с XII века. Около XII века хиндустанская классическая музыка ответвилась от того, что впоследствии стали называть карнатической классической музыкой. Главная идея обеих систем — мелодический настрой или рага, исполняемая в ритмическом цикле или тале. Традиция восходит к древней Самаведе (буквально, «sāma» — ритуальное пение), которая обращена к нормам пения шрути или гимнов, таких, как Ригведа. Эти принципы были усовершенствованы Бхаратой Муни в своём труде «Натья-шастра» (II—III века) и Даттилам (возможно, III—IV века). Индийская классическая музыка имеет семь основных нот: «Са», «Ре», «Га», «Ма», «Па», «Дха», «Ни», с пятью дополнительными полунотами, что в общей сложности составляет 12. Ритмическая организация основана на ритмических рисунках, называемых таалами. Мелодические основы называются рагами. Известные представители Шастрия-санджита — Али Акбар Хан и Рави Шанкар.

Танцы 

Богатое многообразие культуры Северной Индии хорошо видно в разных народных танцах, начиная с бхангры (мужской танец) и гиддхи (женский танец) из Панджаба до катхака, от гхумара и калбелии из Раджастхана до киннаури-нати из Химачал-Прадеша, от кармы из Джаркханда до пантхи из Чхаттисгарха, от джагарса и пандва-нритьи из Уттаракханда до рауфа из Кашмира. Катхак — один из восьми классических танцевальных форм, которые признаны «Сангит натак академи». Этот танец уходит своими корнями к кочевым бардам древней Северной Индии, известным как катхаки или рассказчики. Некоторые верят, что танец развился из раса-лилы повелителя Кришны — форма, которая также развилась из народного танцевального стиля «гарба», который исполняют и в других частях региона, а также в Гуджарате. Он был существенным театральным представлением, использующим инструментальную и вокальную музыку вместе со стилизованными жестами, чтобы оживить сюжет.

Архитектура и живопись 

Десять из двадцати трёх объектов всемирного наследия ЮНЕСКО находятся в Северной Индии. Тадж-Махал сочетает в себе элементы индийской и мусульманской культур и является одним из семи новых чудес света. Храм Махабодхи в Бодх-Гая штата Бихар был построен царём Ашокой в 260 году до н. э. Храм Кхаджурахо и буддийские статуи Санчи в штате Мадхья-Прадеш также числятся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Другими известными архитектурными и святыми местами являются Шри-Хармандир-Сахиб («Золотой храм») в Амритсаре штата Панджаб, урбанистическая и архитектурная работа Ле Корбюзье, храмы Дилвара в Маунт Абу штата Раджастхан.

В Северной Индии развиты разные жанры живописи, особенно миниатюрная живопись. Раджпутская живопись — стиль индийской живописи, который появился и получил наивысший расцвет в XVIII веке при королевских дворах Раджапутаны. Раджпутская живопись изображает целый ряд тем и эпических событий, такие, как Рамаяна и Махабхарата, жизнь Кришны, красивые ландшафты и людей.

Скульптура и искусство 

Одним из хорошо известных примеров скульптуры Северной Индии является «Львиная капител» Ашоки в Сарнатхе, ставшая национальной эмблемой Индии и намекающая на богатство и величие древней империи Маурьев. «Бычая капител» из Рампурвы — один из лучших образцов скульптуры, изображающей животных. Две разные школы искусств, а именно: Гандхара и Матхура, обладали высоким мастерством в области скульптуры, стукко и гончарства, а также монументальной живописи. Цари Кушанского царства, особенно Канишака, поощряли гандахарских скульпторов создавать скульптуры про жизнь Будды и события из повести Джатаки. Гандахарская школа искусств зародилась и развивалась в Северной Индии. Огромное количество изображений Будды и Бодхисаттвы было сделано художниками этой школы. Однако матхурское искусство достигло своего пика развития во времена существования государства Гуптов (325—600 годы). Фигура человека достигла наибольшего возвышенного изображения в классический период государства Гуптов, когда изображение божества задумано и показано в виде человека, достигшего сверхъестественных способностей и демонстрирующего великий духовный смысл. Скульптуры имеют отчётливые и великолепные черты, изящные и утончённые тела.

Литература 

Северная Индия — место рождения величайшего драматурга и поэта древней Индии Калидасы, который написал такие классические пьесы на санскрите, как «Малавикагнимитрам», «Абхиджняна-Шакунтала» и «Викраморваши», а также поэмы: «Рагхувамша», «Кумарасамбхава», «Ритусамхара» и «Мегхадута», которые непревзойдённы по своему воображению и сравнениям с другими литературными произведениями. Несмотря на Калидасу и его творения, грамматика и фонетика санскрита, в первую очередь, были стандартизированы в работе древнеиндийского языковеда Панини — «Аштадхьяи», что, впоследствии, отразилось на многих аспектах языка. Панини был лингвистом, жившим примерно в V веке до н. э. Его «Аштадхьяи» рассматривается как шедевр и изучается в кратком и полном виде.

В Средневековье в Северной Индии жило много таких великих литературоведов, как Тулсидас, Сурдас, Чанд Бардаи, Амир Хосров Дехлеви, чьи произведения «Рамачаритаманаса», «Сурсагар», «Притхвираджрасо», «Кхамса-е-Низами» стали огромным вкладом в литературу. В XIX главным индийским языком стал кхари-боли. Кхари-боли с сильно санскритизированным словарём или сахитьик-хинди (литературный хинди) был популяризирован работами таких писателей, как Даянанда Сарасвати и Бхаратенду Харишчандра. Другие важные писатели того периода — Дханпатрай Шривастав, Махавира Прасад Двиведи, Майтхилишаран Гупт, Трипатхи Р. Н., Гопала Шаран Синха. Такие произведения Дханапатрайя Шриваставы, как «Годаан» и «Габан» были переведены на множество языков и известны тонким изображением психологии и эмоций человека.

Сообщества 
Северная Индия преимущественно населена индоарийскими народами, включая разные этнические группы, такие, как брахманы, ахиры, джаты, раджпуты, гуджары, кхатри, камбоджи, баниа и далиты. Господствующими религиями в регионе являются индуизм, ислам и сикхизм. Буддизм и джайнизм, а также другие религии практикуются разными этническими сообществами. В таких штатах, как Уттаракханд, Раджастхан, Харьяна, Мадхья-Прадеш, Чхаттисгарх и Химачал-Прадеш, большинство жителей исповедуют индуизм. В Джамму и Кашмире большая часть населения исповедует ислам, в то же время штат Панджаб — единственный, где большинство населения является сикхами.

См. также 
 Культура Индии

Литература 

 NZCC Compilation. «Flavours of India», North Zone Cultural Centre, Ministry of Culture, Government of India.
 Puran Chand Sharma. «Sanskriti ke Stambh», North Zone Cultural Centre, Ministry of Culture, Government of India.
 Kālidāsa; Johnson (editor), W. J. (2001), The Recognition of Śakuntalā: A Play in Seven Acts, Oxford and New York: Oxford University Press, ISBN 978-0-19-283911-4
 MacDonell, Arthur Anthony (2004), A History of Sanskrit Literature, Kessinger Publishing, ISBN 1-4179-0619-7
 Massey, Reginald (2006), India’s Dances, Abhinav Publications, ISBN 81-7017-434-1
 Thapar, Romila (1990), A History of India, 1, New Delhi and London: Penguin Books, ISBN 0-14-013835-8

Примечания 

Культура Индии по регионам